Le gouvernement Houphouët-Boigny peut faire référence au :
 premier gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 deuxième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 troisième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 quatrième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 cinquième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 sixième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 septième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 huitième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 neuvième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 dixième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 onzième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 douzième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 treizième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au  ;
 quatorzième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au ( ;
 quinzième gouvernement Houphouët-Boigny en fonction du  au .